Francis Adams – sprinter z Trynidadu i Tobago
 Francis Adams – angielski pisarz